Вероника — многозначный термин.
 Вероника — женское имя.
 Веро́ника () — сценическое имя американской актрисы и певицы.
 Веро́ника () — род растений семейства Подорожниковые.
 Верони́ка — христианская святая I века.
 «Верони́ка» — румынский детский музыкальный фильм 1972 года (режиссёр — Элизабета Бостан).
 (612) Веро́ника — астероид, открытый в 1906 году.
 «Veronica» (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives) — поисковый инструмент в системе «Gopher».
 «Веро́ника» () — название футбольного финта «марсельская рулетка» в Италии.

См. также 
 Охота на Веронику
 «Вероника. Потерянное счастье» — российский сериал  года.